Bătălia de la Țuțora se poate referi la una din bătăliile care a avut lângă Țuțora:

 Bătălia de la Țuțora (1595)
 Bătălia de la Țuțora (1620)

Dezambiguizare